Darma (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java, Indonesië.
 Darma (Darma), plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java, Indonesië.
 Darma (Kertanegara), plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Darma (rivier), rivier in India.
 Darma (vallei), vallei in India.
 Dharma, begrip uit de Oosterse filosofie.